Тшцель:

 Тшцель — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Мендзыжечкий повят.
 Тшцель — гмина (волость) в Польше, входит в Мендзыжечкий повят, Любушское воеводство.